Жвалоно́сные  — в некоторых классификациях один из трёх подтипов типа членистоногих (Arthropoda s.l., или Euarthropoda). Характеризуется уникальной специализацией конечностей первых 2—3 сегментов тела (не считая акрон) в виде жевательных придатков. Конечности II сегмента преобразуются в мандибулы (жвалы, или верхние челюсти), конечности III сегмента — в максиллы I (максиллулы у Crustacea, максиллы у Hexapoda), конечности IV сегмента (кроме ракообразных класса Cephalocarida и части многоножек) — в максиллы II. Кроме того, уникальными признаками этого таксона являются: наличие суперлингв (придатков, лежащих между мандибулами и максиллами I), особым образом устроенных омматидиев фасеточных глаз, включающих кристаллический конус и линочных желёз (Y-образный орган у ракообразных и проторакальные железы у насекомых), выделяющих линочный гормон экдизон. У всех представителей этого подтипа сохраняются антенны I (придатки акрона).

Этот таксон рассматривается в ранге подтипа или инфратипа. Русскоязычное название жвалоносные для него впервые использовано О. А. Черновой (Подтип Mandibulata. Жвалоносные членистоногие // Основы палеонтологии. Справочник для палеонтологов и геологов СССР. Т. 9. Членистоногие — трахейные и хелицеровые. 1962. М.: изд-во АН СССР. С. 17—374).

Классификация 
Подтип жвалоносные включает три надкласса: ракообразные (Crustacea, или Eucrustacea), многоножки (Myriapoda) и насекомые (Hexapoda, или Insecta).

История изучения 
До выделения таксона Mandibulata Р. Е. Снодграссом (1935) ракообразные вместе с морскими пауками (Pantopoda) и мечехвостами (Xiphosura) относились к подтипу жабродышащих (Branchiata), а насекомые и многоножки вместе с паукообразными (Arachnida) — к подтипу трахейных (Tracheata). Подтип трахейные в этом смысле является искусственной группой, поскольку общие для его членов приспособления для наземного образа жизни (трахейная дыхательная система, мальпигиевы сосуды) возникли в разных таксонах независимо несколько раз. Иногда название Tracheata используется для группы неполноусые (Atelocerata), объединяющую насекомых и многоножек. В начале XIX века были найдены синапоморфии мечехвостов и паукообразных, позже с ними были сближены морские пауки. Эти три группы объединяются в подтип Pseudognatha.

Литература 
 Snodgrass R.E. 1935. Principles of insect morphology. McGraw-Hill Book Co., Inc., New York & London. 667 p.
 Клюге Н. Ю. 2000. Современная систематика насекомых. Принципы систематики живых организмов и общая система насекомых с классификацией первичнобескрылых и древнекрылых. СПб.: Изд-во «Лань». 336 с.
 Чернова О. А. 1962. Подтип Mandibulata. Жвалоносные членистоногие // Основы палеонтологии. Справочник для палеонтологов и геологов СССР. Т. 9. Членистоногие — трахейные и хелицеровые. М.: изд-во АН СССР. С. 17—374.